Skåden ist der Familienname folgender Personen:

 Asbjørg Skåden (1946–2020), norwegisch-samische Politikerin und Autorin 
 Eirik Skåden (* 1976), norwegischer Schauspieler und Radiomoderator
 Magne Domantrener Skåden (* 1977), norwegisch-samischer Schriftsteller
 Magnus Skåden (* 1953), norwegischer Politiker
 Sigbjørn Skåden (* 1976), norwegisch-samischer Schriftsteller